O Clube de Futebol de Oliveira do Douro é um clube português localizado na freguesia de Oliveira do Douro, concelho de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto. O clube foi fundado em 15 de Maio de 1932 é actualmente é gerido por uma comissão de gestão. Os seus jogos em casa são disputados no Estádio do clube futebol de Oliveira do Douro. 

A equipa de futebol sénior participa na Divisão de Elite Pró Nacional da AF Porto.

Tem como principais rivais o FC Avintes. 

É um clube que merece muito respeito no concelho de Vila Nova de Gaia , tendo passado muitos anos na extinta 3ª divisão nacional, no entanto atualmente encontra-se a atravessar um período difícil devido à desvalorização do produto da freguesia e a aposta em dirigentes, treinadores e jogadores que nada tem a ver com o clube. O clube passa por uma forte instabilidade na sua direção e tem se verificado um claro afastamento da massa adepta, o CFOD outrora um clube conhecido pelos seus valores, pelo espírito bairrista e  capacidade de luta contra as adversidades, hoje em dia é um clube de "amizades" que passa dificuldades na elite.

Palmares 

1941/42 - Campeão Distrital da III Divisão em Reservas

1942/43 - Campeão Distrital da III Divisão em Reservas

1948/49 - 2º Classificado do Campeonato Distrital, Série E

1965/66 - Campeão Distrital da Série A da II Divisão e subida à I Divisão Distrital

1981/82 - Campeão Distrital da II Divisão e subida à I Divisão Distrital

1982/83 - 2º Classificado da I Divisão Distrital

1984/85 - Subida à III Divisão Nacional

1986 - 23 de Novembro – 2º Eliminatória da Taça de Portugal – Vitória sobre a Académica de Coimbra por 2-1

1991/92 - Campeão Distrital da I Divisão e subida à III Divisão Nacional

2000/01 - Vencedor da Série A da I Divisão Distrital e subida à Divisão de Honra Distrital

2003/04 - Vencedor da Série 1 da I Divisão Distrital, Campeão da I Divisão Distrital e subida à Divisão de Honra Distrital

2005/06 - 2º Classificado da Divisão de Honra Distrital e subida à III Divisão Nacional

Classificações

Jogadores Relevantes 
João Domingos da Silva Pinto - 70 jogos pela Seleção

José Fernando Tavares - 8 jogos pela Seleção

Fernando Silva Oliveira - (Atual Presidente do Vitória de Setúbal)

Ligações externas 
 
 
 

Oliveira do Douro (Vila Nova de Gaia)
Clubes de futebol de Vila Nova de Gaia
AF Porto
Clubes de futebol fundados em 1932
Fundações em Portugal em 1932